Сурен Джангирович Абрамян (, 14 января 1947, Ереван) — армянский государственный деятель.

Биография 
 1964—1969 — Ереванский политехнический институт. Инженер-кибернетик.
 1972—1975 — Московскую академию МВД. Юрист-правовед.
 1970—1972 — служил в Советской армии.
 1972—1993 — работал в аппарате МВД Армянской ССР от рядового милиционера до заместителя министра.
 1993—1995 — руководитель аппарата государственного министра по линии программы Сюник—Зангезур.
 1995—1998 — являлся губернатором (марзпетом) Сюникского марза.
 1995—1998 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по обороне, внутренним делам и национальной безопасности. Беспартийный.
 1998—2002 — был председателем федерации футбола Армении.
 1998—1999 — был мэром Еревана.
 С июня по октябрь 1999 — министр внутренних дел Армении.
 С 2003 — вступил в оппозиционную партию «Республика».

Ссылки 
 Биография

Министры внутренних дел Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Главы Еревана
Выпускники Национального политехнического университета Армении
Президенты Федерации футбола Армении